Rzeki
 Green – rzeka w Stanach Zjednoczonych, odpływ Kolorado
 Green – rzeka w Stanach Zjednoczonych, dopływ Ohio

 Miejscowości w USA
 Green – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Clay
 Green – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Summit
 Green – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Douglas
 Gminy w USA
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Grant
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Hancock
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Madison
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Marshall
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Morgan
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Noble
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Randolph
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Wayne
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fremont
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wapello
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Alpena
 Green (ang. Green Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mecosta
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Hickory
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lawrence
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Livingston
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Nodaway
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Platte
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Sussex
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Adams
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashland
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Brown
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clark
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clinton
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fayette
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Gallia
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Harrison
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hocking
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Mahoning
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Monroe
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ross
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Scioto
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Shelby
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wayne
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Forest
 Green (ang. Green Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Indiana
 Hrabstwa w USA
 hrabstwo Green (ang. Green County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Green (ang. Green County) – w stanie Wisconsin

 Muzyka
 Green – polski raper
 Green – album grupy R.E.M.
 GREEN – album grupy B’z
 Green – album Steve’a Hillage’a
 Green – singel grupy Elaiza

 Nazwisko
 Green – nazwisko

Zobacz też 
  w tytułach artykułów